Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED) – partia sprawująca władzę w NRD w latach 1949–1990
 SED (Surface-conduction Electron-emitter Display) – rodzaj wyświetlacza
 Siła elektrodynamiczna
 Sed (program)